České příjmení Peroutka nese více osobností:

Alois Peroutka (* 1957) – český římskokatolický kněz
Bedřich Peroutka (1880–1959) – český akademický malíř
Bohumil Peroutka (1926–1969) – český archivář a oblastní historik
Emanuel Peroutka (1860–1912) – český pedagog a překladatel
Ferdinand Peroutka (1895–1978) – český spisovatel, dramatik a publicista
Ferdinand Peroutka, jr. (* 1941) – český novinář a publicista
František Peroutka (1879–1962) – rakousko-uherský, český a československý státní úředník a politik
Jana Peroutková (* 1989) – česká novinářka a moderátorka
Jiří Peroutka (1932-???) – český silniční motocyklový závodník
Martin Peroutka (* 1951) – český podnikatel, československý politik
Milan Peroutka (1964–2013) – český bubeník 
Milan Peroutka (1990) – český herec a zpěvák, syn předešlého
Pavel Peroutka (* 1977) – český kontrabasista a zpěvák
Slávka Peroutková (1922–2017) – česká novinářka, manželka Ferdinanda Peroutky
Vladimír Peroutka (1902–1956) – český novinář, redaktor a vydavatel

Česká příjmení